Cette page contient les pages d'homonymie de Bitch et Bitches.

Bitch est un mot en anglais signifiant chipie, garce, chienne, pute, ou salope.

Bitch peut désigner :
 Bitch, un magazine féministe américain ;
 Bitch (1971), une chanson des Rolling Stones ;
 Bitch, un groupe de heavy metal américain ;
 Bitch, un film américain sorti en 2017 ;
 Bitch (byvchi intelliguentny tcheloviek), un ex-intellectuel dans le langage de la police politique soviétique (dans les camps) ;
 Bitch, une chanson du rappeur et chanteur français Lefa

Voir aussi 
 Bitch Slap, un film sorti en 2009
 Move Bitch, une chanson de Ludacris sortie en 2002, sorti en 1970
 Bitches Brew, un album de jazz fusion de Miles Davis
 Bad Bitches Only, un jeu de société

Source